NeocoreGames — угорський розробник рольових відеоігор зі штаб-квартирою в Будапешті, найбільш відомий серією .

Проекти

Посилання 

 NeocoreGames офсайт
Підприємства Угорщини
Розробники відеоігор Угорщини
Підприємства, засновані 2005

Розробники відеоігор